

Allemagne
 Église des Augustins, à Wurtzbourg
 Église des Augustins, à Munich

Autriche
 Église des Augustins, à Vienne

Belgique
 Église des Augustins, à Bruxelles

France
 Église des Augustins, à Marseille
 Église des Augustins, à Toulouse

Voir aussi